Arturo Boniforti (1912-1943) –  calciatore italiano
 Enrico Boniforti (1917-1991) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Vincenzo Boniforti (1866-1904) – pittore italiano